Palkissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palkissaari (ö i Finland), Lappland, Norra Lappland, 
 Palgâssuálui (ö i Finland), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar